Lussac ist der Name mehrerer Gemeinden in Frankreich:

Lussac (Charente) im Département Charente
Lussac (Charente-Maritime) im Département Charente-Maritime
Lussac (Gironde) im Département Gironde

mit Namenszusatz:
Lussac-les-Châteaux im Département Vienne
Lussac-les-Églises im Département Haute-Vienne

Wahlkreis:
Kanton Lussac-les-Châteaux im Département Vienne

Lussac ist der Familienname folgender Personen:
 Joseph Louis Gay-Lussac (1778–1850), französischer Chemiker und Physiker